Haría (gemeente), een gemeente van Las Palmas op het Spaanse eiland Lanzarote
 Haría (plaats op Lanzarote), de hoofdplaats van deze gemeente
 Haría (Saparua), een plaats op het Molukse eiland Saparua